Сан Педро де ла Куева има више значења:

 Општина Сан Педро де ла Куева (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Педро де ла Куева (Сан Педро де ла Куева, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику